Béatrice Castets (née le  à Auch) est une joueuse de basket-ball française, évoluant au poste d’ailière et mesurant 1,78 m.

Carrière

En club

Palmarès 
 Sélectionnée en équipe de France des moins de 20 ans

En club 
 Accession en NF1 : 2002-2003
 Meilleure adresse à 3 pts (49,1 %) de la Ligue : 2000-2001

Statistiques personnelles en LFB

Liens externes

Notes et références 

 

Joueuse française de basket-ball
Naissance en janvier 1980
Joueuse du Tarbes Gespe Bigorre
Naissance à Auch